Монтерру́био-де-ла-Сье́рра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 35,31 км². Население — 167 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки